Алекса́ндр Воробьёв:
 Воробьёв, Александр Акимович (1909—1981) — член-корреспондент АПН СССР.
 Воробьёв, Александр Викторович (род. 1962) — советский и российский футболист.
 
 Воробьёв, Александр Дмитриевич (1921—1995) — Герой Советского Союза.
 Воробьёв, Александр Дмитриевич (род. 1941) — советский футболист.
 Воробьёв, Александр Иванович (1909—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Воробьёв, Александр Ильич (1905—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Воробьёв, Александр Константинович (1934—2008) — советский дипломат, народный депутат Украины 1-го созыва.
 
 Воробьёв, Александр Петрович (1962—2021) — российский актёр.
 Воробьёв, Александр Сергеевич (род. 1984) — украинский гимнаст.
 Воробьёв, Александр Федотович (1917 — ?) — советский футболист, вратарь.